

Ковеси — гміна в Скерневицькому повіті Лодзинського воєводства
 Ковеси — село в гміні Ковеси Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Ковеси — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Ковеси — село в гміні Беляни Соколовського повіту Мазовецького воєводства